Autostrada A11 – autostrada austriaca
 Autostrada A11 – autostrada belga
 Autostrada A11 – autostrada croata
 Autostrada A11 – autostrada francese
 Autostrada A11 – autostrada tedesca
 Autostrada A11 – autostrada italiana
 Autostrada A11 – autostrada lituana